Skibsmodel kan have flere betydninger:

En skibmodel er en kopi af et skib, men i mindre målestok, eksempelvis 1:25, og kan være opbygget i træ eller kunststoffer.

Skibsmodel (votivskib) – en model af et skib bygget af en sømand, der er forlist med skibet, og som sømanden efterfølgende har skænket til en kirke. 
Skibsmodel (prøvetank) – en model anvendt af skibsværfter til simulering af forskellige parametre (vind- og søpåvirkninger, fastlæggelse af fremdrivningseffekt etc.) i en prøvetank.